Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2015 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. Oktober 2015 stattfand.

Océane Dodin und Laura Siegemund rückten nachträglich als Lucky Loser für Julia Görges und Lucie Hradecká ins Hauptfeld nach.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
2015